Angelo Mariani (1821-1873), chef d'orchestre, violoniste et compositeur italien ;
 Angelo Mariani (1838-1914), préparateur en pharmacie, industriel, bibliophile, mécène et philanthrope français ;
  (1924-), footballeur italien ;
  (1935-), amiral italien.